Könecke bezeichnet:

 Fritz Könecke (1899–1979), Vorstandsvorsitzender der Daimler-Benz AG
 Karl Könecke Fleischwarenfabrik, deutsche Fleischwarenfabrik

Siehe auch:
 Könnecke